

Prénom 
Jean-Philippe est un prénom francophone composé de « Jean », prénom francophone venant du latin « Johannes », lui-même issu de l'hébreu « Yōḥānān » (« Dieu fait grâce »), et de « Philippe », prénom francophone provenant du latin « Philippus », lui-même issu du grec ancien « Phílippos » (« qui aime les chevaux »).

 Jean-Philippe Léo Smet, mieux connu sous le nom de Johnny Hallyday (1943-2017), chanteur, interprète et acteur français.

Œuvre 

 Jean-Philippe, un film français, sorti en 2006 ;
 Jean-Philippe, la bande originale de ce film.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français